Мутуализам (биологија)
 Мутуализам (економска теорија)
 Мутуализам (покрет)